Кубок європейських чемпіонів 1967—1968 — 13-й сезон Кубка європейських чемпіонів УЄФА, головного європейського клубного турніру. Перше здобуття Кубка англійськими командами.

Перший раунд 

|}

Другий раунд 

|}

Чвертьфінали 

|}

Півфінали 

|}

Фінал

Джерела 
 www.rsssf.com

Посилання 
 огляд турніру  
 КЄЧ 1967-1968 на офіційному сайті УЄФА  

Сезони Кубка європейських чемпіонів
1967 у футболі
1968 у футболі